Prunetalia spinosae R.Tx. 1952 — порядок растительности класса Querco-Fagetea (по классификации Матушкевича  — единственный порядок класса Rhamno-Prunetea). Представляет собой вторичные древесно-кустарниковый сообщества на тёплях сухих и часто карбонатных почвах. 

Диагностические виды: Euonymus europaeus, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Crataegus rhipidophylla, Euonymus verrucosa, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus, Rosa canina, Rosa pimpinellifolia, Rosa tomentosa, Ulmus minor, Acer campestre.

Включает союзы:
 Prunion spinosae
 Berberidion vulgaris 
 Prunion fruticosae
 Salicion arenariae

Примечания 

Порядки растительности